

Жанр

 Жанр — общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения.

В искусстве 
 Литературные жанры — исторически складывающиеся группы литературных произведений, объединённых совокупностью формальных и содержательных свойств.
 Жанр в музыке — род произведений, характеризующийся определёнными сюжетными, композиционными, стилистическими и другими признаками.

 В изобразительном искусстве жанр, жанровая сцена — изображение сцен повседневной жизни как отображение форм жизни народа и окружающей его действительности, например:
 Жанровая живопись
 Жанровая городская скульптура
 Жанровая фотография

 См. также

 Жанры игрового кино
 Жанры фантастики
 Жанры аниме и манги

В играх 
 Жанр в шахматной композиции — исторически сложившийся, имеющий специфические особенности устойчивый раздел шахматной композиции.
 Жанры компьютерных игр — классификация компьютерных игр, основанная на различиях в интерактивности и игровом процессе, нежели визуальных или сюжетных особенностях.

Другое 
 Жанр — российская кинокомпания 1990-х годов, сопроизводитель фильма «Ширли-мырли».

Примечания